Kostroma (rivier), een rivier in Rusland.
 Kostroma (stad), een stad aan deze rivier.
 Oblast Kostroma, een oblast (bestuurlijke eenheid) in Rusland.